Această pagină este o listă de personalități notabile care s-au născut în statul Nevada.

 
Oameni
Nevada